

Astronomia 
 7358 Oze – asteroide del sistema solare

Codici 
 OZE – codice identificativo del VOR/DME di Bolzano, radioassistenza per la navigazione aerea

Geografia 
 Oze – comune delle Alte Alpi (Francia)
 Châteauneuf-d'Oze – comune delle Alte Alpi (Francia)
 Saint-Auban-d'Oze – comune delle Alte Alpi (Francia)